Jägerschaft bezeichnet:
Die Gesamtheit der Jäger bzw. deren Vertretung (z. B. Deutscher Jagdverband, JagdSchweiz, Landesjagdverbände in Österreich)
Studentische Jagdverbindungen

Siehe auch: